Liederkreis, Op. 24 (Schumann), een liederencyclus van Robert Schumann
Liederkreis, Op. 39 (Schumann), een liederencyclus van Robert Schumann